Шаститко — фамилия. Известные носители:

 Шаститко, Алевтина Владимировна (Кухарёва; род. 1939) — советская легкоатлетка, метательница копья, тренер.
 Шаститко, Андрей Евгеньевич (род. 1965) — российский экономист, генеральный директор «Бюро экономического анализа»; доктор экономических наук, профессор.
 Шаститко, Пётр Михайлович (1923—2009) — российский учёный-востоковед, индолог; доктор исторических наук.